Qulliit bezeichnet:
 Qulliit (Inselgruppe, Ammassalik), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qulliit (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland